Лу́кас Аксель Луис Рэ́ймонд (, ) — шведский хоккеист, нападающий клуба «Детройт Ред Уингз», выступающего в НХЛ.

Карьера

В клубе 
Дебютировал в Шведской хоккейной лиге 4 октября 2018 года, став первым игроком 2002 года рождения. Первую шайбу забросил в ворота «Шеллефтео» 28 декабря.

В сборной 
В 2018 году стал серебряным призёром Кубка Глинки / Гретцки и бронзовым призёром Мирового кубка вызова. На домашнем юниорском чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции провёл 7 матчей и забросил 4 шайбы, в том числе сделав хет-трик в финале против сборной России. Швеция победила в овертайме со счётом 4:3 и впервые в истории стала чемпионом мира среди юниоров.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Швеции
Игроки ХК «Фрёлунда»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»